Monsieur (megszólítás): Úr, Uram, a francia nyelv udvarias megszólítási és hivatkozási formulája férfiakkal szemben.
 Monsieur (ancien régime): a Nagy Francia Forradalom előtt a francia király legidősebb öccsének címzése (frère cadet du roi de France).